George Granville Leveson-Gower, 1. książę Sutherland (1758-1833)
 George Leveson-Gower (1858-1951)

Zobacz też